Stella Dallas (1925), een film van Henry King
Stella Dallas (1937), een film van King Vidor